O termo Hatfield pode referir-se a:

Hatfield (Pensilvânia)
Hatfield (Minnesota)
Hatfield (Arkansas)
Hatfield (Hertfordshire)
Hatfield House
Juliana Hatfield
Hatfield and the North
Leith-Hatfield

Desambiguação